Lingüística
 Llei de Bartsch: un fenomen de canvi de so del llatí a les llengües d'oïl

Persones
 Jakob Bartsch (1600-1633), matemàtic alemany
 Paul Bartsch (1871-1960), malacòleg estatunidenc